

Toponymie
 Le morgon est l'un des dix crus réputés du vignoble du Beaujolais ;
 Le Morgon est une petite rivière française qui coule dans le département du Rhône, sous-affluent du Rhône par la Saône ;
 Le pic de Morgon est un sommet français des Hautes-Alpes ;
 Le cirque de Morgon est un cirque naturel se trouvant dans le département français des Hautes-Alpes ;
 Les lacs de Morgon sont situés dans la vallée de la Tinée dans les Alpes-Maritimes.

Patronyme
 Virginie Morgon, (1969- ), dirigeante française d’entreprise.